Разорение Вологды - эпизод Смутного времени и истории Вологды, когда город подвергся штурму и разграблению, совершёнными польско-литовскими отрядами войска гетмана Хоткевича.

Предыстория

Участие города в событиях Смуты

Штурм и разграбление

Последствия

В культуре

См. также 
 История Вологды
 Смутное время

Литература 
 М.С.Черкасова. Северная Русь: История сурового края XIII-XVII вв.-Центрполиграф, 2017. - 255 с. - (Новейшие исследования по истории России) ISBN 978-5-227-07321-1

Осады 1612 года
Сражения русско-польских войн
Смутное время
Сражения 1612 года
Русско-польская война (1609—1618)
Сентябрь 1612 года